Getaway – film z 2013 roku
 „Getaway” – singel zespołu Pearl Jam
 „Getaway” – singel Viki Gabor
 Getaway (Into My Imagination) – album Viki Gabor

 Zobacz też
 „Get Away” – singel duetu Mobb Deep
 „Get Away” – singel zespołu Flipper